Val 1984 kan syfta på:

Europaparlamentsvalet 1984
Parlamentsvalet i Indien 1984
Presidentvalet i USA 1984